Případ je událost, příhoda, příběh, kauza, tedy něco, co se opravdu stalo. Je to jednotlivý jev, obvykle dokladující a vysvětlující nějakou entitu, příklad, možný, v budoucnosti předpokládaný nebo očekávaný jev, eventualita, okolnost, předmět, záležitost.

Podle Aristotela se jedná o něco, co není nevyhnutelné, teda o něco, co může být, ale není nebo může nebýt, ale je. Mnohé entity, které nejsou, existují už v možnosti svého bytí. Přechod z možnosti do skutečnosti je realizován pohybem. Možnost není tak vysoký a dobrý stupeň existence nějaké entity jako skutečnost. Změnu možnosti na skutečnost může způsobit pouze taková příčina, která je sama skutečností.

Slovo případ bývá v obecné češtině užíváno pro kriminální případ, předmět vyšetřování.

Reference

Externí odkazy 
 
 

Filozofie
Jevy